Соларис може да се отнася за:

 „Соларис“, роман на Станислав Лем от 1961 година
 „Соларис“, екранизация на романа от 1968 година на режисьора Николай Кемарски
 „Соларис“, екранизация на романа от 1972 година на режисьора Андрей Тарковски
 „Соларис“, екранизация на романа от 2002 година на режисьора Стивън Содърбърг
 Соларис, операционна система на Sun Microsistems
 OpenSolaris